

Geografia
 Piedra – census-designated place del Colorado, Stati Uniti d'America

Persone
 Antonio Piedra (1985) – ciclista su strada spagnolo
 Bayron Piedra (1982) – mezzofondista e maratoneta ecuadoriano
 Hamilton Piedra (1993) – calciatore ecuadoriano
 José Carlos Fernández Piedra (1983) – calciatore peruviano
 Yosel Piedra (1994) – calciatore cubano